La casa-fàbrica Aranyó-Deloustal era un edifici situat al carrer de Sant Rafael, 10 del Raval de Barcelona, avui desaparegut.

Francesc Aranyó i Torrents (†1851) provenia d'una família de teixidors de seda o «velers» de Manresa que durant el  va donar lloc a una nissaga de fabricants tèxtils.

El novembre del 1830, Aranyó va demanar permís per a edificar una casa al carrer de Sant Rafael, segons el projecte del mestre de cases Josep Borrell, i el gener del 1831, va sol·licitar novament permís per a modificar els balcons del segon pis de l’edifici en construcció, segons el projecte del mateix autor. El 1833, Aranyó va demanar permís per a obrir una porta d’escala a l’extrem esquerre de l'edifici, aquest cop segons el projecte del mestre de cases Mateu Marquès.

Els anys 1842 i 1849, Francesc Aranyó hi figurava com a fabricant de sabó, i el 1857 s'hi instal·là la fàbrica de sabó «La Rosalia» de la societat Gotzens, Deloustal i Cia, traslladada des de Gràcia: «San Rafael, 10, La Rosalía, Gran fábrica de jabón duro blanco, amarillo, jaspeado, de varias clases; y de jabon oleina. Se hacen espediciones á todas partes. Sres. Gotcens, Deloustal y comp.»

El 1860, la fàbrica es va presentar a l'Exposició Industrial de Barcelona amb sabó comú, i el 1863 es va donar a conéixer un nou aparell per a fabricar sabó, inventat per Lluís Deloustal i Constants, director de la companyia. Posteriorment, la societat s'escindí i Deloustal es va presentar a l'Exposició de París del 1867 en solitari.

Segons sembla, la fàbrica va seguir en funcionament durant les dues dècades següents, i després ja no se'n tenen més notícies.

Finalment, l'edifici fou enderrocat a la dècada del 1990, i el Servei d'Arqueologia hi va recuperar una mostra de rajoles amb motius de fruites situades a la part posterior de la planta baixa.

Referències

Bibliografia 
 
 

Aranyó
Aranyó
Edificis de Barcelona desapareguts